Pojem Tira může označovat:

 Tira – město v Centrálním distriktu Státu Izrael.
 at-Tíra – arabská vesnice v bývalé mandátní Palestině vysídlená roku 1948, dnes židovské město Tirat Karmel.
 at-Tíra – arabská vesnice v bývalé mandátní Palestině vysídlená roku 1948, poblíž dnešní židovské vesnice Tirat Jehuda a Bareket.
 at-Tíra – arabská vesnice v bývalé mandátní Palestině vysídlená roku 1948, poblíž dnešní židovské vesnice Gazit.